Wicke ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Wicke, österreichische Diplomatin
 August Wicke (1856–1899), deutscher Kolonialarzt
 Dirk Wicke (* 1973), deutscher Vorderasiatischer Archäologe und Hochschullehrer
 Edith Schreiber-Wicke (* 1943), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Ewald Wicke (1914–2000), deutscher Chemiker
 Lieselotte Wicke (1914–1989), deutsche Politikerin
 Lutz Wicke (1943–2017), deutscher Volkswirt, Politiker und Hochschullehrer 
 Paul Wicke (1892–1948), deutscher Maler
 Peter Wicke (* 1951), deutscher Musikwissenschaftler
 Verena Wicke-Scheil (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wilhelm Wicke (1828–1871), deutscher Agrikulturchemiker

Sonstiges:
Verschiedene Pflanzenarten werden als Wicke bezeichnet, siehe Wicken (Begriffsklärung)

Siehe auch:

 -wik
 Wick